STEP steht für:

 Short Term European Paper, Geldmarktpapiere kurzer Laufzeit
 Society of Trust and Estate Practitioners, ein Berufsverband
 Standard for the exchange of product model data, ein Standard zur Beschreibung von Produktdaten nach ISO 10303
 Stadtteilschule Eppendorf, eine Hamburger Schule
 Strategisches Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur in der Schweiz, siehe Bahn 2030
 Systematic Training for Effective Parenting, siehe Elternkurs
 STEP-Analyse, engl. Akronym Sociological, Technological, Economical and Political Changes
 serial transverse enteroplasty procedure, Transversale Darmverlängerung, eine Operationstechnik in der Medizin
 Sixth Term Examination Papers (Aufnahmeprüfungen in Mathematik) der University of Cambridge 

Step steht für:
 Step 5 und STEP 7, Programmiersoftware für SPS-Steuerungen von Siemens
 Step (Software), eine Physik-Simulationssoftware

Belarus:
 Step (Homel), Siedlung in der Homelskaja Woblasz

Russland:
 Step (Belgorod), Weiler in der Oblast Belgorod
 Step (Dorf, Werchni Reutez), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Step (Gostomlja), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Step (Weiler, Werchni Reutez), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Step (Ponyri), Dorf im Rajon Ponyri, Oblast Kursk
 Step (Solotuchino), Weiler im Rajon Solotuchino, Oblast Kursk
 Step (Transbaikalien), Weiler in der Region Transbaikalien

Ukraine:
 Step (Chmelnyzkyj), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj
 Step (Dnipropetrowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk
 Step (Borsna), Dorf im Rajon Borsna, Oblast Tschernihiw
 Step (Nischyn), Dorf im Rajon Nischyn, Oblast Tschernihiw
 Step (Talalajiwka), Dorf im Rajon Talalajiwka, Oblast Tschernihiw

StEP steht für:
 Solving the E-waste Problem, eine Initiative zur Eindämmung der Gefahren des Elektronikschrotts
 Stadtentwicklungsplan, ein Instrument der informellen Planung

Siehe auch:
 Front Porch Step
 Label STEP
 Stepp
 Steb

Abkürzung